Onderdistrict in Indonesië
 Sumber Jaya (onderdistrict), een onderdistrict van regentschap Lampung Barat in de provincie Lampung
Plaats in Indonesië
 Sumber Jaya (Timang Gajah), een plaats in het regentschap Bener Meriah in de provincie Atjeh
 Sumber Jaya (Kampung Melayu), een plaats in het regentschap Bengkulu in de provincie Bengkulu
 Sumber Jaya (Kumpeh Ulu), een plaats in het regentschap Muaro Jambi in de provincie Jambi
 Sumber Jaya (Sungai Bahar), een plaats in het regentschap Muaro Jambi in de provincie Jambi
 Sumber Jaya (Jati Agung), een plaats in het regentschap Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Sumber Jaya (Waway Karya), een plaats in het regentschap Lampung Timur in de provincie Lampung
 Sumber Jaya (Serapit), een plaats in het regentschap Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Sumber Jaya (Siantar Martoba), een plaats in het regentschap Pematang Siantar in de provincie Noord-Sumatra
 Sumber Jaya (Siak Kecil), een plaats in het regentschap Bengkalis in de provincie Riau
 Sumber Jaya (Teluk Belengkong), een plaats in het regentschap Indragiri Hilir in de provincie Riau
 Sumber Jaya (Buay Pematang Ribu Ranau Tengah), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Jaya (Muara Telang), een plaats in het regentschap Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra